Џуније () је град Либану у гувернорату Џабал Либан. Према процени из 2005. у граду је живело 96 315 становника.

Спољашње везе 

Градови у Либану
Википројект географија/Насеља у Либану